Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 15 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdalena Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Amanda Coetzer et Inés Gorrochategui.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Tennis en Allemagne en 1995
Tennis en mai 1995